La Tapona kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tapona, Tamaulipas, 
 La Tapona, San Luis Potosí, Rioverde, 
 La Tapona, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar